Kawahara kan som auktorsförkortning betyda:

 Akito Y. Kawahara
 Masakazu Kawahara

Robotskapade auktorsförkortningar